Финал Кубка Америки 2015 года стал 18-м финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2015, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 4 июля 2015 года на стадионе «Национальный» в Сантьяго.

Путь к финалу

Статистика матча 

Помощники судьи: Александр Гузман
 Кристиан Де Ла Крус
Четвёртый судья: Хосе Арготе
Пятый судья: Кристиан Лескано

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки 2015
 Статистика на официальном сайте КОНМЕБОЛ

2015
Футбол
Спорт в Чили в 2015 году
Матчи сборной Чили по футболу
Матчи сборной Аргентины по футболу
Июль 2015 года
События 4 июля
Международные соревнования по футболу в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго